BDJ steht als Abkürzung für:

 Bund Deutscher Jugend, ein politisch aktiver Jugendverband mit rechtsextremer und antikommunistischer Ausrichtung, 1953 als rechtsextreme Organisation verboten.
 Bund Deutscher Jugendvereine, ein liberaler Bund christlicher Jugendvereine
 Bund deutscher Juristen, fiktive Organisation

Abkürzung